Стрейндж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители фамилии 
 Стрейндж, Аллен (1943—2008) — американский композитор.
 Стрейндж, Алфред (1900—1978) — английский футболист.
 Стрейндж, Гленн (1899—1973) — американский актёр кино и телевидения.
 Стрейндж, Джордж (1880—1961) — канадский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Стрейндж, Лютер (род. 1953) — американский юрист и политик.
 Стрейндж, Сара (род. 1974) — канадская актриса.
 Стрейндж, Стив (1959—2015) — валлийский поп-исполнитель, лидер и фронтмен группы Visage.

Вымышленные персонажи 
 Доктор Стрейндж — персонаж комиксов компании Marvel Comics
 Хьюго Стрейндж — персонаж комиксов компании DC Comics
 Джонатан Стрендж (телесериал, книга)

Прочее 
 Барон Стрейндж — титул
 Барон Стрейндж из Блэкмера — титул

См. также 
 Strange